Ronald Giphart, Nederlandse schrijver
Karin Giphart, Nederlandse schrijfster